In 1963/64 werd het veertiende voetbalkampioenschap gespeeld van de Amateurliga Berlin. Door de invoering van de Bundesliga was de Amateurliga nu nog maar de derde hoogste klasse. De Berliner Stadtliga, die voorheen de hoogste klasse was werd afgevoerd, in de plaats kwam de Regionalliga, die nu de nieuwe tweede klasse werd. 

BFC Viktoria 1889 nam namens Berlijn deel aan het Duits amateurvoetbalkampioenschap.

Eindstand

Externe links
 f-archiv.de

Duits competitievoetbal 1963/64
Amateurliga Berlin